Jama je lahko:

 Jama - oblika zemeljskega površja, največkrat kraška jama
 Jama, manj pogost priimek v Sloveniji
 Jama - ime več naselij v Sloveniji:
Jama, Kranj, naselje v občini Kranj
 Jama, Novo mesto, naselje v občini Novo mesto
 Jama pri Dvoru, naselje v občini Žužemberk
 Jama - več pomenov v mitologiji:
 Jama, v indijski mitologiji bog smrti
 Jama, budistična skupina bogov
 Jama, hindujski bog zaščitnik
 Jama, vedski prednik človeškega rodu
 Jama: ime več gradov v Sloveniji:
 Predjamski grad
 nekdanji grad Jama v Ljubljani